Hotel Central (Lisboa)
Hotel Central (Recife)
Hotel Central (São Paulo)

Desambiguação